Сушняк:
 Сушняк — сухие ветки, сухой хворост, хлам в лесу, валежник, бурелом, сушь.
 Сушняк — саманный, воздушный, сушеный кирпич, из жирной необожженной глины с примесью соломенной сечки, мякины, даже навоза. 
 Сушняк, в просторечии — группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, возникающих при полном прекращении приёма психоактивного вещества либо снижении его дозы после неоднократного, обычно длительного и/или в высоких дозах, употребления.